Kuala Lumpur Sevens 2013 – pierwsza edycja wchodzącego w skład mistrzostw Azji turnieju Kuala Lumpur Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 31 sierpnia–1 września 2013 roku na Petaling Jaya Stadium w Kuala Lumpur będąc pierwszym turniejem sezonu 2013.

Informacje ogólne 
W styczniu 2013 roku Malaysian Rugby Union ogłosił, iż turniej po czterech latach uczestnictwa w Asian Rugby Sevens Series jako Borneo Sevens zostanie przeniesiony z Kota Kinabalu do stolicy kraju. Ruch ten miał zmniejszyć koszty jego organizacji, oraz przyciągnąć większą liczbę widzów i sponsorów.

Rozegrane na Petaling Jaya Stadium zawody były pierwszym turniejem sezonu 2013 i wzięło w nich udział dwanaście reprezentacji. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na cztery trzyzespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostała czwórka zmierzyła się w walce o Bowl.

Zespół Hongkongu przybył na turniej w eksperymentalnym składzie, bowiem podstawowi zawodnicy uczestniczyli wówczas w ogólnochińskich zawodach, natomiast drużyna Zjednoczonych Emiratów Arabskich prócz jednego emigranta składała się jedynie z obywateli tego państwa w perspektywie zbliżających się Igrzysk Azjatyckich.

Czołowa czwórka ubiegłorocznych mistrzostw została rozstawiona w swoich grupach, jednak tylko reprezentacje Hongkongu i Japonii niepokonane awansowały do fazy pucharowej. Zgodnie z przedturniejowymi zapowiedziami spotkały się następnie w finale, w którym lepsi okazali się Japończycy. Z uwagi na opóźnienia spowodowane złą pogodą spotkanie o miejsce siódme nie odbyło się, a obie drużyny otrzymały po 5,5 punktu do klasyfikacji generalnej.

Najwięcej przyłożeń w turnieju (7) zdobył reprezentant Hongkongu, Thomas Mcqueen, który wraz z Koreańczykiem Oh Youn-hyung z 35 punktami zwyciężył również w klasyfikacji najwyżej punktujących, najlepszym zawodnikiem turnieju został natomiast uznany Japończyk, Lomano Lemeki.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Mistrzostwa Azji w Rugby 7 Mężczyzn 2013
Kuala Lumpur Sevens
2013 w Malezji